Александр Руснак:
 Руснак, Александр Александрович (1925 — после 1985) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Руснак, Александр Васильевич (род. 1967) — российский актёр, режиссёр.